Do hlavního turnaje mužské dvouhry na Svijany Open 2013 nastoupilo celkem třicet dva hráčů.

Vítězem prvního ročníku turnaje, který se hrál na území Česka, se stal český tenista Jiří Veselý, který ve finále zvítězil nad prvním nasazeným Argentincem Federicem Delbonisem po velké bitvě 6-7, 7-6, 6-4.

Nasazení 

  Federico Delbonis (finále)
  '''Jiří Veselý (vítěz)
  Rubén Ramírez Hidalgo (2. kolo)
  Blaž Kavčič (semifinále)
  Oleksandr Nedověsov (2. kolo)
  Thomas Fabbiano (čtvrtfinále)
  Jan Mertl (čtvrtfinále)
  Björn Phau ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Svijany Open
Tenis v Česku v roce 2013